La expresión Guerra de la Independencia es la denominación aplicada a cualquiera de las guerras identificadas con la independencia de un territorio:

África 
 Guerra de independencia del Rif (1911-1927)
Guerra de independencia de Libia (1923-1932)
 Guerra de independencia de Etiopía (1940-1941)
 Guerra de Independencia de Kenia (1952-1960)
 Guerra de Independencia de Argelia (1954-1962)
 Guerras de independencia lusoafricanas (1961-1974):
 Guerra de la Independencia de Angola (1961-1974)
 Guerra de independencia de Guinea-Bisáu (1963-1974)
 Guerra de Independencia de Mozambique (1964-1974)
 Guerra de la independencia de Eritrea (1961-1995)
 Guerra de la Independencia Namibia (1966-1990)
 Guerra de independencia de Biafra (1967-1970)
 Guerras de independencia del Sáhara Occidental (1970-actialidad)
 Primera Guerra de Independencia del Sáhara Occidental (1975-1991)
 Segunda Guerra de Independencia del Sáhara Occidental (2020-actualidad) 
 Guerra de independencia de Sudán del Sur (1983-2005)

América 
 Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783)
 Guerra de Independencia de Haití (1791-1803)
 Guerras de independencia hispanoamericanas (1810-1833)
 Guerra de la Independencia de Bolivia (1809-1825)
 Guerra de Independencia de Venezuela (1810-1823)
 Guerra de la Independencia Argentina (1810-1825)
 Guerra de Independencia del Paraguay (1810-1811)
 Guerra de Independencia de Colombia (1810-1824)
 Guerra de Independencia de México (1810-1821)
 Guerra de Independencia de Arequipa (1823)
 Guerra de Independencia del Perú (1811-1826)
 Guerra de la Independencia de Chile (1812-1826)
 Independencia de Guayaquil (1820-1822)
 Guerra de Independencia de Maynas (1821-1822)
 Primera Independencia de la República Dominicana (1821-1822)
 Guerras de reconquista de México (1821-1829)
 Guerra de Independencia del Uruguay (1825-1829)
 Guerra de Independencia de Brasil (1822-1824)
 Guerra de Independencia de Texas (1835-1836)
 Segunda Independencia de la República Dominicana (1844-1856)
 Guerra de Secesión de la CEA (1861-1865)
 Tercera Independencia de la República Dominicana (1863-1865)
 Guerras de independencia de Cuba (1868-1898)
 Guerra de los Diez Años (1868-1878)
 Guerra Chiquita (1879-1880)
 Guerra de Independencia cubana (1895-1898)

Asia 
 Primera Guerra de Independencia de Filipinas (1896-1898)
 Segunda Guerra de Independencia de Filipinas (1899-1902)
 Guerra de Independencia turca (1919-1923)
 Guerra de Independencia de Corea (1919-1945)
 Tercera Guerra de Independencia de Filipinas (1941-1945)
 Guerra de independencia de Birmania (1942-1945)
 Guerra de Independencia de Indonesia (1945-1949)
 Guerra de Independencia de Indochina (1946-1954)
 Guerra de Independencia de Israel (1948-1949)
 Guerra de Independencia de Uiguristán (1960-actualidad)
 Guerra de independencia de Papúa Occidental (1963-actualidad)
 Guerra de Independencia de Bangladés (1971)
 Guerra de independencia de Timor Oriental (1975-2002)
 Guerra de Independencia del Kurdistán Turco (1978-actualidad)
 Guerra de Independencia Tamil (1983-2009)

Europa 
 Guerras de Independencia de Suiza (1291-1511)
 Guerras de independencia de Escocia (1296-1357)
 Primera Guerra de Independencia escocesa (1296-1328)
 Segunda Guerra de Independencia escocesa (1332-1357)
 Guerra de independencia de los Países Bajos (1568-1648)
 Guerra de Restauración portuguesa (1640-1668)
 Primera Guerra de Independencia de Hungría (1703-1711)
 Guerra de Independencia de Córcega (1768-1769)
 Primera Guerra de Independencia de Serbia (1804-1813)
 Guerra de la Independencia Española (1808-1814)
 Segunda Guerra de Independencia de Serbia (1815-1817)
 Guerra de independencia de Grecia (1821-1830)
 Guerra de independencia de Bélgica (1830-1831)
 Segunda Guerra de la Independencia de Hungría (1848-1849)
 Primera Guerra de la Independencia Italiana (1848-1849)
 Segunda Guerra de la Independencia Italiana (1859)
 Tercera Guerra de la Independencia Italiana (1866)
 Guerra de Independencia rumano-serbia-búlgaro-montenegrina (1877-1878)
 Primera Guerra de Independencia de Albania (1911-1914)
 Guerra de independencia de Ucrania (1917-1921)
 Guerra de Independencia de Estonia (1918-1920)
 Guerra de Independencia de Letonia (1918-1920)
 Guerra de Independencia de Lituania (1918-1919)
 Guerra de Independencia de Polonia (1919-1921)
 Guerra de Independencia Irlandesa (1919-1921)
 Segunda Guerra de Independencia de Albania (1939-1944)
 Guerra de Independencia de Yugoslavia (1941-1945)
Segunda Guerra de Independencia Griega (1941-1944)
 Guerras de independencia yugoslavas (1991-2001):
 Guerra de Independencia de Eslovenia (1991)
 Guerra Croata de Independencia (1991-1995)
 Guerra de Independencia de Bosnia Herzegovina (1992-1995)
 Guerra de Kosovo (1998-1999)
 Guerra de Independencia de Chechenia (1994-1996).